FK BSK Banja Luka, nogometni klub, BiH
 FK BSK Borča, nogometni klub, Srbija
 FK BSK Bujanovac, nogometni klub, Srbija
 BSK (Beograd Sport Klub), prethodnik OFK Beograda